Сварог — верховний бог східних слов'ян, небесний вогонь.
 Сварог (футбольний клуб)
 Сварог Вадим, Балах Вадим Віталійович (9 липня 1906, Петрашівка — 11 травня 2005, Монтерей (Каліфорнія)) — український філолог, журналіст.